Hacho puede referirse a:

Lugares 
En España
 Hacho, monte de la ciudad de Ceuta.
 Hacho, monte del municipio de Loja, en la provincia de Granada.
 Hacho, monte del municipio de Ólvega, en la provincia de Soria.
 El Hacho, pedanía del municipio de Alamedilla, en la provincia de Granada.
 El Hacho, necrópolis del municipio de Pizarra, en la provincia de Málaga.
 El Hacho, pinar del municipio de Antequera, en la provincia de Málaga.
 El Hacho, puente ferroviario del municipio de Guadahortuna, en la provincia de Granada.
 Hacho, monte del municipio de Álora, en la provincia de Málaga.

Varios
Hacho, manojo de pajas usado para alumbrar.